Miejscowości w USA:
 Lakewood – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Lakewood – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Jefferson
 Lakewood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Lakewood – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
 Lakewood – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Lakewood – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Lakewood – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Sumter
 Lakewood – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Davidson
 Lakewood – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
 Lakewood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
 Lakewood – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Gminy w USA:
 Lakewood (ang. Lakewood Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Lakewood (ang. Lakewood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods
 Lakewood (ang. Lakewood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Lakewood (ang. Lakewood Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
 Lakewood (ang. Lakewood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto